Kamchatka steht für
 Kamchatka (Band), schwedische Powerblues-Band

 die englische Schreibweise der russischen Halbinsel Kamtschatka

sowie weitere Bedeutungen, siehe Kamtschatka (Begriffsklärung)